Název Bratislava nese:

 Bratislava – hlavní město Slovenské republiky
 Bratislava (loď, 1956) – loď, kterou v letech 1956–2010 provozoval Dopravní podnik města Brna na Brněnské přehradě
 4018 Bratislava – planetka objevená 30. prosince 1980
Bratislava (jméno) – vzácné ženské křestní jméno, nejčastěji v Srbsku
Bratislava Morinová (* 1947) – srbská politička

Podobné slovo:

 Bratislav – slovanské mužské osobní jméno

Externí odkazy